Ayutla kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Ayutla, kommun, 
 Ciudad Tecún Umán, ort, Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 Ayutla de los Libres (kommunhuvudort), Guerrero, 
 Ayutla, Puebla, ort, Izúcar de Matamoros, 
 Ayutla, Jalisco, ort, 
 Ayutla (kommun), Jalisco,